Борнео может относиться к:

 Борнео — английское название острова Калимантан, данное в честь Брунея. Третий по величине остров в мире.
  — индонезийский футбольный клуб.

См. также 

Ла́герь Барне́о — дрейфующая ледовая база в Арктике, которая ежегодно создается под эгидой Русского географического общества.